Serra de la Codina: serra del terme municipal de Gallifa, a la comarca del Vallès Occidental
 Serra o Serrat de la Codina: serra del terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès